Botany Bay, een baai in Sydney, Australië
 City of Botany Bay, een Local Government Area (LGA) in Australië
 Nationaal park Botany Bay, een nationaal park in Australië
 Botany Bay (film), een film van John Farrow
 Botany Bay (plantage), voormalige koffieplantage in Suriname
 SS Botany Bay, een fictief ruimteschip in het Star Trekuniversum